Delugan ist der Familienname folgender Personen:

 Pietro Delugan (1854–1923), Baumeister, hauptsächlich in St. Gallen und Meran

Siehe auch:
 Delugan Meissl Associated Architects, österreichisches Architekturbüro mit Sitz in Wien
 Delugan-Meissl-Tower, Wohnhochhaus am Kamm des Wienerberges in der österreichischen Bundeshauptstadt Wien